Роман Ліка Вікторівна ( 1985) — українська модель. Міс Україна 2007.
 Роман Олексій Петрович (1922–1995) — радянський військовик-танкіст, Герой Радянського Союзу (1945).
 Роман Іван — заступник командира Карпатської Січі у 1938—39 роках.
 Роман Михайло Петрович ( 1930) — український літературний критик, літературознавець, професор.
 Барон Рудольф фон Роман (1893–1970) — німецький воєначальник, генерал артилерії вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.